«Ко́мо» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1907 году. Цвета клуба — белый, голубой.

История 
Футбольный клуб «Комо» был организован в одноимённом городе в 1907 году под названием Como Foot-Ball-Club. В 1910 году клуб стал членом ФФИ и начал выступать в разных региональных турнирах. В 1926 году слившись с командой «Эсперия» (Esperia FC) получил название AC Comense (позже, в 1936 название поменяется на AS Como, а в 1938, после объединения с AS Ardita — на AC Como).
До Второй мировой войны «Комо» сумел максимум подняться до Серии В.
Впервые в своей истории «Комо» вышел в Серию А в 1949 году и играл там на протяжении четырёх лет (а в первом же сезоне заняла довольно высокое шестое место), до вылета в Серию B. Следующие 20 сезонов Комо играл в Серии B и Серии C.
После вылета в 1978 году в Серию C1, команда была перестроена и за этим последовал быстрый взлёт до Серии A в 1980 году. После двух сезонов в Серии A Комо снова вылетел в Серию B, однако через год вернулся в элиту и провёл один из самых удачных отрезков в своей истории, в результате которого в 1986 году занял девятое место в Серии A. Но Комо не смог удержаться на этих позициях и в 1989 году вновь вылетел в Серию B, а затем и в Серию C1.
Но и в этот раз «Комо» удалось выкарабкаться. Новый подъём в истории клуба произошёл в начале XXI века, в 2001 году команда Лориса Доминиссини выигрывает Серию С1 (на этом завершил карьеру знаменитый Микеле Падовано, выигрывавший с «Ювентусом» Лигу чемпионов), а через год занимает первое место в Серии В.
В 2002 году вернулся в Серию A. Но Комо продержался в топ-лиге всего один сезон и вылетел. Также, домашний стадион Комо «Синигалья» был подвергнут дисквалификации, в связи поведением болельщиков. В следующих сезонах Комо скатился в Серию C2 и команда была исключена из профессионального футбола, в связи с процедурой банкротства и в 2004 году появляется новый «Комо» (Calcio Como), но в тех же цветах, с тем же гербом и историей. Новая команда стартует с Серии D (пятая лига) и в 2008-м выходит в Серию С, попутно выигрывая Кубок Серии D.

Текущий состав

Титулы

Национальные титулы 
 Победитель Серии B
 Чемпион (3): 1948/49, 1979/80, 2001/02
 Победитель Серии С
 Чемпион (4): 1930/31, 1967/68, 1978/79, 2020/21
 Победитель Серии D
 Чемпион: 2007/08
 Обладатель Кубка Серии C
 Обладатель: 1996/97
 Обладатель Кубка Серии D
 Обладатель: 2007/08

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии